2024 McLaughlin – asteroide della fascia principale
 McLaughlin – cognome di origine irlandese e scozzese
McLaughlin – comune degli Stati Uniti in Dakota del Sud
 Cratere McLaughlin – cratere su Marte

Persone
Andrew McLaughlin – storico statunitense
Ann McLaughlin Korologos – politica e dirigente d'azienda statunitense
Benny McLaughlin – calciatore statunitense
Bernard McLaughlin – mafioso statunitense di origine irlandese
Bernard Joseph McLaughlin – vescovo cattolico statunitense
Brian McLaughlin – sciatore statunitense
Brianne McLaughlin – hockeista su ghiaccio statunitense
Caleb McLaughlin – attore statunitense
Conor McLaughlin – calciatore nordirlandese
Constance McLaughlin Green – storica statunitense 
Edward McLaughlin – mafioso statunitense di origine irlandese
Elizabeth McLaughlin – attrice statunitense
George McLaughlin – mafioso statunitense di origine irlandese
Jake McLaughlin – attore statunitense
Jim McLaughlin – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
John McLaughlin – chitarrista britannico
Jon McLaughlin – cantautore statunitense
Jon McLaughlin – calciatore scozzese
Jordan McLaughlin – cestista statunitense
Katie McLaughlin – nuotatrice statunitense
Marie McLaughlin – soprano scozzese
Mary Louise McLaughlin – ceramista statunitense
Ryan McLaughlin – calciatore nordirlandese, fratello di Conor
Sarah McLaughlin – calciatrice neozelandese
Scott McLaughlin – pilota automobilistico neozelandese
Stephen McLaughlin – calciatore irlandese
Sydney McLaughlin – ostacolista statunitense